Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Brasil Tennis Cup 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla česká tenistka Klára Koukalová, která se turnaje neúčastnila.

Vítězkou dvouhry se stala čtvrtá nasazená Brazilka Teliana Pereirová, jež ve finále zdolala německou turnajovou trojku Anniku Beckovou po třísetovém průběhu 6–4, 4–6 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala, po dubnovém triumfu na Copa Colsanitas 2015, druhé turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brasil Tennis Cup
Tenis v Brazílii v roce 2015
WTA Tour 2015